Erik Von Markovik, mais conhecido pelo seu nome artístico, Mystery, é um PUA canadense que desenvolveu um sistema de atrair as mulheres chamado The Mystery Method do qual fez ganhar bastante popularidade na comunidade da sedução, sendo também um dos mais inovadores na época.

Sedução